wojna trzydziestoletnia
 I bitwa pod Wiesloch (1622)
 II bitwa pod Wiesloch (1632)